In dieser Liste sind alle Kirchen im Landkreis Nordhausen aufgeführt.

Liste

Abgegangene Bauten

Literatur 
Thomas Müller: Die Kirchen im Südharz. mit Fotografien von Christoph Keil und anderen. Nordhausen 2017.

Weblinks 

 
Nordhausen